Az 1968-as wimbledoni teniszbajnokság női versenyét az amerikai Billie Jean King nyerte az ausztrál Judy Tegart előtt.

Kiemeltek 

  Billie Jean King (Bajnok)
  Margaret Court (Negyeddöntős)
  Nancy Richey (Elődöntős)
  Ann Jones (Elődöntős)
  Virginia Wade (Első kör)
  Maria Bueno (Negyeddöntős)
  Judy Tegart (Döntős)
  Lesley Bowrey (Negyeddöntős)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

További információk 
 Eredmények az ITFtennis.com honlapon 

N1